Любо́вницы (от женского рода во множественном числе любовница) — возлюбленые женского рода, связанные любовными отношениями; в настоящее время, в основном, сторонние сексуальные партнёрши вне брачного союза. В мужском роде любовник, мн.ч. любовники — из праслав. «люб».

Полнометражные фильмы 
 «Любовницы» — российский фильм 2019 года.

Телесериалы 
  — британский телесериал 2008—2010 годов.
 «Любовницы» — американский телесериал, основанный на формате одноимённого британского телесериала 2008—2010 годов.
 «Влюблённые женщины» (другое название — «Любовницы») — российско-украинский телесериал 2015 года.

См. также 
 Любовницы-вампирши
 Любовницы. Ответный удар